Серанг:

 Серанг — административный центр индонезийской провинции Бантен и одноимённого округа.
 Серанг — округ в индонезийской провинции Бантен.